Hartsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hartsburg (Illinois)
Hartsburg (Missouri)